Валашске-Клобоуки (, бывш. ) — город на юго-востоке Чехии в исторической области Моравия и Моравская Валахия, расположенный в Злинском крае, в районе Злин, в 27 км юго-восточнее столицы края г. Злина.

Находится в районе северной оконечности ландшафтного заповедника Белых Карпат, объявленного ЮНЕСКО в 1996 году биосферным заповедником.

В составе города 3 районных общины — Липина, Мирошов и Смолина.

История 
Первое упоминание в 1341 году. В 1356 году получил статус города.

Население

Города-побратимы 
  Пруске Словакия
  Зелюв Польша

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

Города Злинского края